Rockinger è un nome di famiglia tedesco.

Persone 
 Josef Rockinger – calciatore tedesco
 Ludwig von Rockinger (1824–1914) – storico tedesco

Aziende 
 Rockinger – azienda tedesca